Mahoni ist der Familienname folgender Personen:

 Feleti Mahoni (* 1973), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Toni Mahoni (* 1976), deutscher Videoblogger